200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых событиям Отечественной войны 1812 года

Отечественная война 1812 года () — война между Россией и наполеоновской Францией на территории России в течение 1812 года.

История выпуска 
Все монеты данной серии отчеканены в 2012 году. Монета номиналом в 10 рублей изготавливается из стали с латунным гальваническим покрытием. Монеты номиналом 2 и 5 рублей — из стали с никелевым гальваническим покрытием. Весь выпуск дифференцирован на несколько тематик:

Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года 
Монеты номиналом 2 рубля:

Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года 
Монеты номиналом 5 рублей:

Монеты общей тематики 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
 2 рубля: Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.

 10 рублей: 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года.

О монетах

2 рубля

10 рублей

3 рубля

25 рублей

500 рублей

50 рублей

25 000 рублей

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Примечания

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России